Bechtereva bezeichnet:
 (6074) Bechtereva, Asteroid des Hauptgürtels

Bechterew, Bechterewa, auch Bechterev, ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Nikolajewitsch Bechterew (* 1949), sowjetischer Ruderer
 Natalja Petrowna Bechterewa (1924–2008), sowjetisch-russische Neurophysiologin